Сезон 2022/2023 — 85-й сезон для «Зенита» в чемпионате России, 28-й в Премьер-лиге, а также 98-й год со дня основания футбольного клуба. По итогам прошлого чемпионата, «Зенит» стал чемпионом страны (4-й раз подряд и 9-й в своей истории).

Состав команды 
Матчи и голы игроков приводятся на конец этого сезона.

Молодёжный состав

Трансферы

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 8 000 000

Пришли в аренду

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 850 000

Ушли в аренду

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов во всех официальных матчах команды.

|}

Хет-трики

Пенальти

Тактические схемы 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

|}

Наиболее частый стартовый состав

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Суперкубок России

Чемпионат России

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок России

Групповой этап (путь РПЛ)

Путь регионов

Примечания 

Сезоны ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Зенит
Зенит